Röthsee bezeichnet Seen 

in Mecklenburg-Vorpommern:

 Röthsee (Godendorf), See in der Gemeinde Godendorf im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Röthsee (Obere Havel), See in der Gemeinde Kratzeburg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Röthsee (Prälank), See in der Stadt Neustrelitz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Röthsee (Rechlin), See in der Gemeinde Rechlin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Röthsee (Schönwalde), See in der Gemeinde Schönwalde im Landkreis Vorpommern-Greifswald

in Brandenburg
 Röthsee (Höhenland), See auf der Gemarkung von Steinbeck, Ortsteil der Gemeinde Höhenland im Landkreis Märkisch-Oderland

Siehe auch
 Rötsee